Hall County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hall County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 95000717
 Hall County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 77000831
 Hall County Courthouse (Texas), ID-Nr. 08000961